Хусейн I (*д/н — 1074) — 3-й володар Керманської держави Сельджуків в 1074 році.

Життєпис 
Походив з династії Сельджукидів. Старший син Керман-шаха, маліка Кермана і Оману. Про життя та діяльність Хусейна відомо замало. Висувається версія, що правив разом з батьком, або здійснював керування південними областями Керманських Сельджуків. У 1074 році після смерті батька став новим маліком Кермана і Оману. Ймовірно, виявив самостійність, розраховуючи на зайнятість Малік-шаха I, султана Великих сельджуків, війною з Візантійською імперією.

Проте Малік-шах розцінив передачу малікства у спадок як порушення його прав султану, оскільки лише він мав право призначати на посаду маліка. Водночас султан Великих Сельджуків побоювався нового повстання Керманських Сельджуків проти його влади. Тому рушив проти Керману, в результаті чого Хусейн зазнав поразки й загинув. Його правління, на думку дослідників, тривало приблизно 17 днів. Новим маліком було поставлено стрийка загиблого — Султан-шаха.

Джерела 
 Köymen, Mehmed Altay (1972 4.baş. 2001) Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi Cilt.III Alp Arslan ve Zamanı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi ISBN 975-16-0116-9
 Рыжов К. В. Сельджуки // Все монархи мира. Мусульманский Восток. VII—XV вв. — М.: Вече, 2004. — 544 с. — ISBN 5-94538-301-5.
 KIRMAN 

Султани Кермана
Сельджукиди